Bakker pode referir-se a:
 Piet-Hein Bakker, produtor de televisão holando-português
 Marcus Bakker, político holandês
 Thiemo de Bakker, tenista holandês

Veja também 
 Baker

Desambiguação